Улица Кри́шьяня Ва́лдемара (, улица имени Кришьяниса Валдемарcа) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Кришьяня Валдемара (Валдемарпилс) — улица в Валдемарпилсе
 Улица Кришьяня Валдемара (Валмиера) — улица в Валмиере
 Улица Кришьяня Валдемара (Вентспилс) — улица в Вентспилсе
 Улица Кришьяня Валдемара (Даугавпилс) — улица в Даугавпилсе
 Улица Кришьяня Валдемара (Добеле) — улица в Добеле
 Улица Кришьяня Валдемара (Ливаны) — улица в Ливанах
 Улица Кришьяня Валдемара (Лиепая) — улица в Лиепае
 Улица Кришьяня Валдемара (Резекне) — улица в Резекне
 Улица Кришьяня Валдемара (Рига) — улица в Риге
 Улица Кришьяня Валдемара (Сигулда) — улица в Сигулде
 Улица Кришьяня Валдемара (Талси) — улица в Талси
 Улица Кришьяня Валдемара (Цесис) — улица в Цесисе
 Улица Кришьяня Валдемара (Энгуре) — улица в Энгуре
 Улица Кришьяня Валдемара (Юрмала) — улица в Юрмале